Большеничкинский сельсовет - сельское поселение в Минусинском районе Красноярского края.

Административный центр — село Большая Ничка.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Большеничкинский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов:  10

 Глава муниципального образования
 Автайкина Людмила Викторовна. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Минусинского района
Сельские поселения Красноярского края